Benedek György (1921–?) repülőmodellező, szakíró, sportvezető
 Benedek György (1934–2022) szobrász, festő